Adam Reusner, théologien, poète et écrivain allemand du  ;
 Esaias Reusner (1636-1679), luthiste et compositeur allemand ;
 Nicolas Reusner (1545-1602), jurisconsulte et poète allemand.